Ю́рий Влади́мирович Суслопа́ров (14 августа 1958, Харьков — 28 мая 2012, с. Павловская Слобода, Истринский район, Московская область) — советский футболист, защитник и полузащитник. Мастер спорта международного класса (1980). Двукратный чемпион СССР. Чемпион Европы среди молодёжных команд 1980 года.

Биография 
Начал заниматься футболом, участвуя в турнирах «Кожаный мяч». В 11 лет записался в детскую школу харьковского «Металлиста», первым тренером стал Александр Азаров. Вначале действовал на позиции правого нападающего, позже был переведён в центр полузащиты. В 1976 году попал в состав «Металлиста», но с приходом нового тренера в коллектив Суслопарову места в команде не нашлось. Он поступил в машиностроительный техникум, решив закончить с футболом, однако Азаров убедил вернуться.

На турнире в Куйбышеве Суслопарова заметили тренеры львовских «Карпат», спустя некоторое время пригласили в команду, игравшую тогда в высшем союзном первенстве. С 1976 по 1980 Суслопаров играл за львовский клуб, курсировавший между первой и высшей лигами.

В 1981 году после успешного молодёжного чемпионата Европы, где сборная СССР стала чемпионом, а Суслопаров забил решающий мяч, он перешёл в московское «Торпедо». Поступил в Московский областной институт физкультуры. В составе «Торпедо» провёл 5 сезонов.

В 1986 перешёл в столичный «Спартак». Играя за «красно-белых», Суслопаров дважды становился чемпионом СССР, один раз завоевал бронзовые медали первенства. В середине 1989 года должен был переехать в Англию, но согласился остаться в «Спартаке» до конца сезона. В межсезонье получил травму — разрыв связок, после чего практически закончил с футболом.

В 1992 году работал играющим тренером в ровненском «Вересе», позже играл на первенство КФК за московский «Красногвардеец».

За сборную СССР провёл 7 матчей в 1981 и 1982 году, был участником чемпионата мира в Испании, где сыграл один матч против бразильцев.

В 2002 году несколько месяцев руководил бангладешской командой «Абахани» Дакка, с которой выиграл золотые медали чемпионата.

В 2000-е годы играл в ветеранском турнире «Негаснущие звезды». Из-за отсутствия работы подрабатывал таксистом, охранником, грузчиком.

В 2010 году, сбитый автомобилем, был при смерти. Погиб 28 мая 2012 года в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области при пожаре в сторожевом вагончике, в котором работал.

Похоронен на кладбище села Павловская Слобода.

Личная жизнь 
Первая жена — Ирина, дочь Полина (1991 г. р.) и Елизавета. Развелись в 1991 году из-за того, что Суслопаров начал злоупотреблять алкоголем.

Вторая жена — Наталья (с 1997 года), дочь Елизавета (1999 г. р.). Развелись в 2003 году.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1987, 1989; бронзовый призёр: 1986
 Чемпион Европы среди молодёжи: 1980

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Судьба футболиста. Взлет и падение Юрия Суслопарова
 Интервью 1981, 1982 годов

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Верес»
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Абахани»
Погибшие на пожаре
Похороненные в Истринском районе